Walter Beaman Jones ist der Name folgender Personen:

 Walter Beaman Jones Jr. (1943–2019), US-amerikanischer Politiker, siehe Walter B. Jones
 Walter Beaman Jones Sr. (1913–1992), US-amerikanischer Politiker, siehe Walter B. Jones senior